Sintagma „Jaful secolului” se poate referi la:
„Jaful secolului”, un jaf care a avut loc în România, la 5 iulie 2004
Operațiunea Titirezul din Republica Moldova (2012-2014), numită și „Jaful secolului” sau „Furtul miliardului”